Annelies Verlinden (1978-), femme politique belge ;
 Charles Verlinden (1907-1996), historien belge ;
 Dan Verlinden (1972- ), auteur belge de bande-dessinée ;
 Dany Verlinden (1963- ), footballeur belge ;
 Gery Verlinden (1954- ), coureur cycliste belge ;
 Laura Verlinden (1984- ), actrice belge.

Patronyme belge